Вейк-ан-Зеє 1981 — 43-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1981 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1981 у шахах